Скалолаз:
 Скалолаз — спортсмен, занимающийся скалолазанием.
 «Скалолаз» — фильм 1993 года.
 Скалолаз () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.
 Русское название компьютерной игры Cliffhanger 1993—1994 годов выпуска.

См. также 
 Cliffhanger